Монтастрю́к () — коммуна во Франции, находится в регионе Юг — Пиренеи. Департамент — Верхние Пиренеи. Входит в состав кантона Галан. Округ коммуны — Тарб.

Код INSEE коммуны — 65318.

География 

Коммуна расположена приблизительно в 650 км к югу от Парижа, в 100 км северо-западнее Тулузы, в 23 км к востоку от Тарба.

Коммуна расположена на . По территории коммуны протекает река Баиз.

Климат 
Климат умеренно-океанический с солнечной тёплой погодой и обильными осадками на протяжении практически всего года.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 266 человек.

Администрация

Экономика 
В 2010 году среди 194 человек трудоспособного возраста (15-64 лет) 101 были экономически активными, 93 — неактивными (показатель активности — 52,1 %, в 1999 году было 51,8 %). Из 101 активных жителей работали 98 человек (52 мужчины и 46 женщин), безработных было 3 (2 мужчин и 1 женщина). Среди 93 неактивных 5 человек были учениками или студентами, 17 — пенсионерами, 71 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Церковь Рождества Пресвятой Богородицы
 Часовня Нотр-Дам

Примечания

Ссылки 

 
 
 

Коммуны департамента Верхние Пиренеи